Skilift Gandegg steht für:

 Skilift Gandegg (Zermatt), Kanton Wallis
 Skilift Stafel-Gandegg auf der Lauchernalp, Kanton Wallis